Jasper County je název osmi okresů ve Spojených státech amerických:
 Jasper County (Georgie) – okres státu Georgie
 Jasper County (Illinois) – okres státu Illinois
 Jasper County (Indiana) – okres státu Indiana
 Jasper County (Iowa) – okres státu Iowa
 Jasper County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Jasper County (Missouri) – okres státu Missouri
 Jasper County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Jasper County (Texas) – okres státu Texas